Mokre ist der Familienname von:
 Johann Mokre (1901–1981), österreichischer Soziologe und Rechtsphilosoph

Mokre heißen folgende Orte:

in Polen:

ehemalige Gemeindesitze:
 Mokre (Grudziądz) (Mockrau), Dorf in der Gemeinde Grudziądz, Powiat Grudziądzki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Mokre (Zamość), Dorf in der Gemeinde Zamość, Powiat Zamojski, Woiwodschaft Lublin
 Mokre (Głubczyce) (Mocker), Dorf in der Gemeinde Głubczyce, Powiat Głubczycki, Woiwodschaft Oppeln
 Mokre, Stadtteil von Mikołów, Powiat Tyski, Woiwodschaft Schlesien

Dörfer:
 Mokre (Grodziec), Dorf in der Gemeinde Grodziec, Powiat Koniński, Woiwodschaft Großpolen
 Mokre (Szydłów), Dorf in der Gemeinde Szydłów, Powiat Staszowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Mokre (Żyraków), Dorf in der Gemeinde Żyraków, Powiat Dębicki, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Mokre (Zagórz), Dorf in der Gemeinde Zagórz, Powiat Sanocki, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Mokre (Dąbrowa), Dorf in der Gemeinde Dąbrowa, Powiat Mogileński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Mokre (Siemkowice), Dorf in der Gemeinde Siemkowice, Powiat Pajęczański, Woiwodschaft Łódź
 Mokre (Rossosz), Dorf in der Gemeinde Rossosz, Powiat Bialski, Woiwodschaft Lublin
 Mokre (Radzymin), Dorf in der Gemeinde Radzymin, Powiat Wołomiński, Woiwodschaft Masowien
 Mokre (Bielsk Podlaski), Dorf in der Gemeinde Bielsk Podlaski, Powiat Bielski, Woiwodschaft Podlachien
 Mokre (Czersk) (Mockrau), Dorf in der Gemeinde Czersk, Powiat Chojnicki, Woiwodschaft Pommern
 Mokre (Maszewo) (Schönwalde), Dorf in der Gemeinde Maszewo, Powiat Goleniowski, Woiwodschaft Westpommern
 Mokre (Sianów) (Mocker), Dorf in der Gemeinde Sianów, Powiat Koszaliński, Woiwodschaft Westpommern
Ortsteile:
 Mokre (Mocker), Stadtteil von Toruń
 Mokre, Stadtteil von Trzebiatów, Powiat Gryficki, Woiwodschaft Westpommern

in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno, siehe Mokre (Dubno)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Mokre (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Stara Wyschiwka, siehe Mokre (Stara Wyschiwka)